Penitenciario hace referencia a varios artículos:

Derecho e instituciones
Derecho penitenciario, rama del Derecho penal que se ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad o derechos;
Sistema penitenciario, especialmente a la prisión donde cumplen condena los reos.

Religión
Penitenciario (presbítero), en una catedral, persona encargarda de absolver ciertos pecados especialmente graves;
Penitenciario mayor, título del cardenal prefecto que preside el Tribunal de la Penitenciaría Apostólica;